Мігель Анхель Гонсалес (:
 Мігель Анхель Гонсалес (нар. 1947) — іспанський футболіст, учасник ЧС-1978.
 Мігель Анхель Гонсалес (нар. 1970) — мексиканський боксер, чемпіон світу в легкій ваговій категорії (версія WBC, 1992—1995).
 Мігель Анхель Гонсалес (нар. 1983) — аргентинський футболіст.